Принс-Чарльз — природные объекты, названные в честь принца Чарльза:
 Принс-Чарльз — остров в составе Канадского архипелага;
 Принс-Чарльз — горный массив в Антарктиде.

См. также 
 Чарльз, принц Уэльский